Эвальд Берзинскис (; 24 января 1891, Лиелвирцава, Курляндская губерния — 6 апреля 1968, Рига) — латвийский виолончелист и музыкальный педагог. Народный артист Латвийской ССР (1965).

Биография 
Начал заниматься музыкой под впечатлением от игры Ото Фогельманиса, первые уроки взял у него в 1904 году. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1916) и Московскую консерваторию (1918), ученик Альфреда фон Глена.

В 1920—1921 годах в оркестре Рижской оперы, в 1922—1925 гг. — Лиепайской оперы. Одновременно с начала 1920-х гг. выступал в составе Латвийского струнного квартета (примариус Арвидс Норитис). В 1928—1929 гг. вместе с Норитисом и пианистом Вилисом Илстерсом гастролировал по Австралии в составе фортепианного трио. С 1929 по 1956 гг. концертмейстер Латвийской национальной оперы. С 1944 г. преподавал в Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, с 1959 г. профессор. Среди его учеников — Олег Барсков и Элеонора Тестелец.

Жена — оперная певица Хелена Цинка-Берзинска.

Награды 
 Народный артист Латвийской ССР (1965)
 орден Трудового Красного Знамени (03.01.1956)

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка на сайте Елгавской научной библиотеки

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Латвии
Персоналии:Латвийская национальная опера
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Народные артисты Латвийской ССР